Assedio di Brindisi (49 a.C.) da parte di Gaio Giulio Cesare per impedire la partenza di Gneo Pompeo Magno
Assedio di Brindisi (1059) da parte di Roberto il Guiscardo che la conquista
Assedio di Brindisi (1132) da parte di Ruggero II di Sicilia che la conquista
Assedio di Brindisi (1156) da parte dei Bizantini, aprì le porte ai Normanni di Guglielmo I di Sicilia dopo 40 giorni